Шалинский заказник — топоним:

 Шалинский — заказник в Чечне.
 Шалинский — в Свердловской области.